what your papa told me

Daddy:

 Daddy (песня Сая)
 Daddy (песня Korn)